Context, circumstàncies d'un fet dramàtic, històric, científic o de qualsevol altra mena
 Context lingüístic, en lingüística, una part del discurs
 Context (informàtica)